Bolama steht für:
 Bolama (Region), eine Verwaltungsregion in Guinea-Bissau
 Bolama (Sektor), einen Sektor innerhalb dieser Region 
 Bolama (Insel), eine Insel innerhalb dieses Sektors
 Bolama (Guinea-Bissau), Stadt auf der Insel Bolama, Hauptstadt der gleichnamigen Verwaltungsregion
 Bolama (Demokratische Republik Kongo), Ort in der Demokratischen Republik Kongo
 Bolama (Nigeria), Ort in Nigeria